Арле́-ан-Гое́ль, Арле-ан-Ґоель () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на північ від Парижа, 34 км на південний захід від Лілля, 11 км на північний схід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 313 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 829,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Арле-ан-Гоель на сайті французького Національного інституту географії
 Арле-ан-Гоель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Арле-ан-Гоель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале